Meynier ist der Familienname folgender Personen:

 André Meynier (1901–1983), französischer Geograf
 Charles Meynier (1763–1832), französischer Maler
 Geronimo Meynier (1941–2021), italienischer Schauspieler
 Gilbert Meynier (1942–2017), französischer Historiker

 Johann Heinrich Meynier (1764–1825), deutscher Pädagoge, Romanist, Lexikograf und Schriftsteller
 Margot Meynier, französische Filmeditorin
 Octave Meynier (1874–1961), französischer Offizier
 Robert Meynier (1906–1989), französischer Vizeadmiral, Leiter der Meynier-Gruppe
 Yvonne Meynier (1908–1995), französische Autorin